Nu-pied (au pluriel : nu-pieds) est un substantif qui peut désigner :
 Tout type de sandale dotée de semelle qui laisse nu, entièrement ou partiellement, le dessus du pied et le talon, par exemple :
 Les tongs
 Les claquettes
 Les zōri (Japon)
 Les geta (Japon)
 Un « va-nu-pied » est tout individu ayant participé en 1639 à la révolte des va-nu-pieds (en Normandie, France).
 Qui court après les souliers d'un mort meurt nu-pieds, court métrage portugais de 1970

Voir aussi 
 Pieds nus
 Sandale pied nu (qui n'est pas dotée de semelle, contrairement aux autres types de chaussure appelés « des nu-pieds »)